Johann Winckelmann bzw. Johannes Winckelmann ist der Name folgender Personen:

* Johann Joachim Winckelmann (1717–1768), deutscher Archäologe, Bibliothekar, Antiquar und Kunstschriftsteller
 Johann Just Winckelmann (1620–1699), deutscher Schriftsteller
 Johannes Winckelmann (Theologe) (1551–1626), deutscher Theologe
 Johannes Winckelmann (Jurist) (1900–1985), deutscher Jurist